Скворцово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Скворцово — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Скворцово — упразднённый хутор в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Скворцово — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Скворцово — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Скворцово — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.
 Скворцово — село в Симферопольском районе Крыма.
 Скворцово — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Скворцово — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Скворцово — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Скворцово — посёлок в Анучинском районе Приморского края.
 Скворцово — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Скворцово — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Скворцово — село в Хабаровском районе Хабаровского края.